

Codici 
 gez – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ge'ez

Geografia 
 Gez – un comune francese situato nel dipartimento degli Alti Pirenei nella regione del Midi-Pirenei